Underdog (competitie), een term uit een competitie

Televisie en film 
Underdog (film), een film gebaseerd op bovengenoemde animatieserie
Underdogs (televisieserie), een Canadese televisieserie
Underdog (animatieserie), een Amerikaanse animatieserie

Muziek 
Albums
Underdog (ARS), een album van Atlanta Rhythm Section
Underdog (Audio Adrenaline)
 Underdog (Exilia),
Underdogs (Matthew Good Band)

Singles
 Underdog (Kasabian)
 Underdog (Testeagles)
 Underdog (You Me at Six)
 Underdogs (Manic Street Preachers)
Underdog (Imagine Dragons)

Overig
 Underdog (band), een Amerikaanse hardcorepunkband
 Underdog Records (Chicago), een platenlabel uit Chicago